Hugo von Hofmannsthal
Elettra (Elektra)
Elena
Emilio de Hofmannsthal

Astronomia 
8057 Hofmannsthal